GQ steht für:

 Äquatorialguinea, ein Staat in Afrika (nach ISO 3166)
 General Air, ehemalige deutsche Fluggesellschaft (IATA-Code)
 „Kann wegen des Wetters nicht zur Hilfe kommen“, ein Zweibuchstaben-Signal im Internationalen Signalbuch für die Kommunikation auf See
 Mauretanien nach dem ICAO-Code
 GQ – Gentlemen’s Quarterly, eine Lifestyle-Zeitschrift für Männer
 GQ (LDAP-Client), ein Computerprogramm
 Golden Quadrilateral, Autobahn-Projekt in Indien, 
 GQ-Zertifizierungsverfahren, ein Qualitätssiegel in mehreren deutschen Bundesländern (Hessen, Niedersachsen) für Gesundheitsförderung an Schulen
 Guillou-Quisquater-Protokoll

Gq steht für:

 Gq, eine Klasse heterotrimerer G-Proteine

gq steht für:

 .gq, die Top-Level-Domain von Äquatorialguinea

GQ